Cajon eller Cajón har flere betydninger:

 Cajon-passet – et bjergpas i San Gabriel-bjergene lige nord-øst for Los Angeles.
 Cajón – et musikinstrument.